Kadelbach ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Kadelbach (* 1939), deutscher Segler
 Ada Kadelbach (* 1942), deutsche Hymnologin
 Gerd Kadelbach (1919–1996), deutscher Rundfunkjournalist 
 Hans Kadelbach (1900–1979), deutscher Segler
 Kathrin Kadelbach (* 1983), deutsche Seglerin
 Michael Kadelbach (* 1978), deutscher Komponist
 Philipp Kadelbach (* 1974), deutscher Filmregisseur
 Stefan Kadelbach (* 1959), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer